

Patronyme 
 Alicia Silverstone (1976-) est une actrice et productrice américaine ;
 Marilyn Silverstone (1929-1999), photojournaliste et nonne bouddhiste
 Philip Arthur Silverstone-Sopkin (1939-2018), herpétologiste et botaniste américain

Autre 
 Le circuit de Silverstone est un circuit de vitesse situé à Silverstone, Angleterre ;
 Silverstone est le village où se situe le circuit ;
  est un revêtement plastique non-adésif créé par DuPont en 
  est un fabricant de boîtier et d'alimentation électrique pour ordinateur.